Línea 118 puede referirse a:

 Línea 118 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 118 de autobuses de Madrid.